108. længdegrad kan henvise til:

 108. vestlige længdekreds
 108. østlige længdekreds